Chastain steht für:
 Chastain (Band), eine US-amerikanische Heavy-Metal-Band
 Chastain Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Chastain ist der Familienname folgender Personen:
 Brandi Chastain (* 1968), US-amerikanische Fußballspielerin
 Elijah Webb Chastain (1813–1874), US-amerikanischer Politiker
 Jessica Chastain (* 1977), US-amerikanische Schauspielerin
 Nora Chastain (* 1961), US-amerikanische Violinistin und Geigenpädagogin